

История 

Исторически осетины проживали на территории Осетии (Северная Осетия), однако по ряду причин (нашествия и войны, крестьянское малоземелье и голод) они были вынуждены мигрировать на более плодородные территории Восточной Грузии, где уже к XVI-XVII векам ими была частично заселена северная часть грузинского региона Шида-Картли (позднее названная «Южной Осетией»). Со временем (XVIII-XIX века) осетины распространились и вглубь центральной Грузии: в основном на склонах Триалетского хребта к югу от Гори и к востоку от Боржоми (в Триалетии), а также более рассеянно на востоке в Кахетии, на юге в Квемо-Картли (в том числе в Тбилиси), на северо-востоке в Мцхета-Мтианети (районы Душети и Казбеги), немногочисленно на северо-западе в Раче (район Они) и в Имеретии (район Сачхере и др.). Тем не менее история пребывания осетин в Грузии до начала XX века не была отмечена какими-либо крупными конфликтами, если не учитываю конфликты 1802, 1830 гг.

В 1919 году вспыхнуло первое антигрузинское восстание осетинской общины, поддерживаемое большевистской Россией, стремившейся подорвать таким образом позиции меньшевистского правительства Грузинской Демократической Республики. После подавления восстания правительственными войсками Валико Джугели (называемое осетинскими историками геноцид и изгнания в 1918-1920-ых годах), волна антигрузинских настроений среди осетинского населения неприязнь сошла в основном  на нет.

После советизации Грузии, в 1922 году, на территории Грузии ( ГССР) в местах смешанного проживания осетин и грузин была образована Южная Осетия в статусе автономная область (ЮОАО), которая просуществовала до 1990 года. С 1991 года в связи с началом Гражданской войны в Грузии и ослаблением центральной власти в Тбилиси произошла интенсификация юго-осетинского сепаратизма, в период с 1990-1992 годы. С 1989 года шло активное массовое изгнание в и уничтожение  осетин из Центральной Грузии, меньше всего это коснулось осетин Кахетии, и Казбекского района. В следствии чего эти события привели к провозглашению бывшей автономией своей независимости в 1992 году. Южная Осетия стала де-факто самостоятельным государством, что повлекло за собой первую попытку силового решения конфликта со стороны центральных властей Грузии в 2004, и 2006 г. В 2008 году, после многочисленных провокационных действий со стороны российских боевых подразделений началась пятидневная война, в ходе которой Россия вторглась на территорию Грузии с севера, запада, через Черное море. По результатам конфликта и вследствие прямой военно-политической поддержки со стороны РФ Южная Осетия стала частично признанным государством Республика Южная Осетия (РЮО). Независимость данного образования Грузия не признаёт и считает его оккупированной Россией территорией, равно как и подавляющая часть стран мира.

Ввиду наличия большого количества межэтнических браков между осетинами и грузинами данные конфликты повлекли за собой большие социально-демографические изменения. Часть осетин, проживавших на территории Грузии за пределами Юго-осетинской автономной области (до 80 % от их общей численности), в ходе межэтнического противостояния 1990-е годы была вынуждена покинуть места своего проживания и бежать в Россию (в основном в Северную Осетию). Тогда как большая часть смешанных грузино-осетинских семей осталась на территории, подконтрольной Тбилиси. В Тбилиси действует, зарегистрированная офиц.диаспора-культ.центр, так же в Кахетии действует культурный центр. В нескольких школах Грузии преподаётся факультативно урок осетинского языка.

Осетины в Тифлисской и Кутаисской губерниях (1886) 
Численность осетин в Тифлисской и Кутаисской губерниях по данным 1886 года

(включая современную Южную Осетию, без Сухумского округа (современной Абхазии))

Всего в двух губерних — 76 015 осетин.

Осетины в Тифлисской и Кутаисской губерниях (1897) 
Численность осетин в Тифлисской и Кутаисской губерниях по переписи 1897 года

(включая современную Южную Осетию, без Сухумского округа (современной Абхазии); по данным о родном языке 1897)

Всего в двух губерниях — 71 491 осетин.

Осетины в Грузинской ССР (1926) 
Численность осетин в Грузинской ССР по переписи 1926 года

(без Юго-Осетинской АО и отдельной ССР Абхазия) 

Таким образом, в 1926 году в Грузинской ССР (без учёта ЮОАО) проживало 52 927 осетин, или 2,3 % от общей численности населения.

В самой Юго-Осетинской АО, входившей в состав ГССР, проживало 60 351 осетин (69,1 % от населения АО).

Всего — 113 278 человек (4,6 %).

Осетины в Грузинской ССР (1939) 
Численность осетин в Грузинской ССР (без ЮОАО) и отдельных районах по переписи 1939 года

(без Юго-Осетинской АО и Абхазской АССР)

Таким образом, в 1939 году в Грузинской ССР (без учёта ЮОАО) проживало 75 185 осетин, или 2,4 %.

В самой Юго-Осетинской АО, входившей в состав ГССР, проживало 72 266 осетин (68,1 % от населения АО).

Всего — 147 451 человек, или 4,2 %.

Осетины в Грузинской ССР (1959) 
Численность осетин в Грузинской ССР (без ЮОАО) по переписи 1959 г.

(без Юго-Осетинской АО и Абхазской АССР)

Таким образом, в 1959 году в Грузинской ССР (без учёта ЮОАО) проживало 76 787 осетин, или 2,2 %.

В самой Юго-Осетинской АО, входившей в состав ГССР, проживало 63 698 осетин (65,8 % от населения АО).

Всего — 140 485 человек, или 3,5 %.

Осетины в Грузинской ССР (1970) 
Численность осетин в Грузинской ССР (без ЮОАО) по переписи 1970 г.

(без Юго-Осетинской АО и Абхазской АССР)

Таким образом, в 1970 году в Грузинской ССР (без учёта ЮОАО) проживало 82 898 осетин, или 2,0 %.

В самой Юго-Осетинской АО, входившей в состав ГССР, проживало 66 073 осетин (66,5 % от населения АО).

Всего — 148 971 человек, или 3,2 %.

Осетины в Грузинской ССР (1979) 
Численность осетин в Грузинской ССР (без ЮОАО) по переписи 1979 г.

(без Юго-Осетинской АО и Абхазской АССР)

Таким образом, в 1979 году в Грузинской ССР (без учёта ЮОАО) проживало 94 109 осетин, или 2,1 %.

В самой Юго-Осетинской АО, входившей в состав ГССР, проживало 65 077 осетин (66,4 % от населения АО).

Всего — 159 186 человек, или 3,2 %.

Осетины в Грузинской ССР (1989). Расселение 
Численность осетин в Грузинской ССР (без ЮОАО) по переписи 1989 г.

(без Юго-Осетинской АО и Абхазской АССР)

Таким образом, в 1989 году в Грузинской ССР (без учёта ЮОАО) проживало 98 822 осетин, или 2,1 %. В основном они жили в Триалетии на склонах Триалетского хребта на стыке нынешних краёв Шида-Картли (Хашурский, Горийский, Карельский, Каспский районы), Самцхе-Джавахети (Боржомский район) и Квемо-Картли (Тетрицкаройский район). Также крупные ареалы расселения осетин в ГССР были в нынешней Кахетия (ок. 20 тысяч к 1989 г.) на востоке страны (Телавский, Лагодехский и др. районы); а также в нынешнем крае Мцхета-Мтианети (абсолютное большинство в истоках Терека в Трусовском ущелье Казбегского района и в истоках Арагви в Гудском (Кудском) ущелье того же района, но в основном при грузинском большинстве на юго-западе Душетского района) (св. 10 тысяч к 1989 г.) к востоку от Южной Осетии. В Тбилиси в 1989 г. жило 33 138 осетин.

В самой Юго-Осетинской АО, входившей в состав ГССР, в 1989 году проживало 65 233 осетин (66,2 % от населения АО).

Всего — 164 055 человек, или 3,2 %.

Осетины в Грузии (2002). Расселение и беженцы 
По переписи 2002 года в Грузии вне Южной Осетии осталось лишь 36 916 осетин (со 115 000 чел.1989 года без учёта ЮОАО), из которых 10 268 человек в Тбилиси, 6709 человек в Кахети, 2867 человек в Мцхета-Мтианети (к востоку от Южной Осетии), а в Центральной Грузии (Триалетия) — 16 030 осетин, в том числе в Шида-Картли — 13 383 чел., Квемо-Картли — 2184 чел., Самцхе-Джавахети (Боржоми) — 822 чел, Рача 57 чел.

Многие из негрузин под давлением грузинских властей меняли свои осетинские (или другие) фамилии на грузинские. В связи с этим была занижена численность осетин во внутренней части Грузии по переписи 1989 года, и, соответственно, занижены масштабы изгнания осетинского населения, превышающие по оценкам 100 тысяч человек (вместо 60 — 80 тысяч), а с учётом осетинских беженцев Южной Осетии — более 120 тысяч осетин.

Численность осетин в краях и районах (муниципалитетах) ГССР и Грузии по переписям 1989 и 2002 гг., а также 2014 г.

(без неподконтрольных Грузии (на момент переписи) территорий Абхазии и Южной Осетии)

Динамика численности осетин в Грузии, Южной Осетии

Численность осетин в Грузии 2018 год (без учёта бывшей Ю.Осет.АО) 
16 000 человек, из них около 6000 в Тбилиси, около 6000 в крае Кахетия, остальные разных муниципалитетах Центральной Грузии (Боржомский, Хашурский, Карельский, Горийский, Каспский, Душетский), небольшие общины в городах Батуми, и Рустави, Они, а так же 15 человек в Казбегкском муниципалитете (историческое Трусо, Тырсыгом).

См. также 
 Перепись населения Грузии 2002
 Перепись населения Грузии 2014
 Население Южной Осетии

Примечания 

Осетинская диаспора
Народы Грузии